Winch ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Winch (1935–2017), britischer Ökonom
 Mike Winch (* 1948), britischer Kugelstoßer und Diskuswerfer
 Peter Winch (1926–1997), englischer Philosoph
 Rainer Winch (* 1968), deutscher Jazzmusiker
 Ruth Winch (1870–1952), englische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Winsch